Арне́-су-Витто́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Витто. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21024.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 109 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 73 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 44 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 60,3 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 44 активных жителей работали 41 человек (25 мужчин и 16 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 29 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Арне-су-Витто 

Коммуны департамента Кот-д’Ор